Naevius war im Römischen Reich der Nomen der plebejischen gens Naevia.
Zur Familie gehörten:
 Gnaeus Naevius, Dichter und Dramatiker im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Lucius Naevius Aquilinus, römischer Konsul 249
 Quintus Naevius Sutorius Macro, Prätorianerpräfekt unter Tiberius und Caligula

 Marcus Naevius Cerialis, antiker römischer Toreut
 Marcus Naevius Felix, antiker römischer Toreut
 Lucius Naevius Eleuther, antiker römischer Toreut oder Händler
 Lucius Naevius Helenus, antiker römischer Toreut oder Händler
 Lucius Naevius Narcissus, antiker römischer Toreut oder Händler
 Lucius Naevius Thesmus, antiker römischer Toreut oder Händler
 Lucius Lucius Naevius, antiker römischer Toreut

Naevius ist der Name folgender weiterer Personen:
 Johann Karl Naeve (latinisiert: Naevius, auch: Neefe; * um 1650, † 1714), deutscher Rechtswissenschaftler

Naevius ist eine Gattung der Finsterspinnen (Amaurobiidae):
 Naevius (Gattung)

Porta Naevia war ein Tor in der Servianischen Mauer auf dem Aventin in Rom

Siehe auch:
 Nevio